Nyholm est un patronyme porté notamment par :

  (1866-1927), peintre et graphiste suédo-américain ;
  (1911-2002), botaniste suédois ;
  (1930-2015), gardien de but suédois ;
 Gustaf Nyholm (1880-1957), joueur d'échecs suédois ;
  (1881-1935), représentant olympique finlandais ;
  (1951-), réalisateur danois ;
 Robert Nyholm (1988-), joueur professionnel finlandais de hockey sur glace ;
 Ronald Sydney Nyholm (1917-1971), chimiste australien.